Torkonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Torkonsaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Torkonsaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar